Naranjal kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Naranjal, Ecuador, ort,

Mexiko 

 El Naranjal, San Felipe Orizatlán, 
 El Naranjal, Villa de Ramos, 
 Naranjal (kommun), Veracruz, 
 Naranjal, Chiapas, Amatenango de la Frontera, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar